Hrvatska
 Rastičevo (Gračac), naselje u općini Gračac

BiH:
 Rastičevo (Kupres, BiH), naseljeno mjesto u općini Kupres
 Rastičevo (Kupres RS, BiH), naseljeno mjesto u općini Kupres (RS)
 Rastičevo (Donji Vakuf, BiH), naseljeno mjesto u općini Donji Vakuf